Анне Эстенсен Севитски (; род. 12 января 1978 года, Осло, Норвегия) — норвежская режиссёр и сценаристка кино.

Биография 

Росла в Ставерне, училась в норвежской киношколе. У Анне Севитски есть американские корни. Имеет ряд наград за короткометражные и полнометражные фильмы. В январе 2011 года Анне Севитски победила на  кинофестивале «Сандэнс» с фильмом "Счастлива до безумия". Через месяц того же года, в феврале, Анне Севитски представила на Берлинском кинофестивале фильм Йорген + Анне = правда, который был признан одним из её лучших кинокартин.

Фильмография

Режиссёр

Сценарист

Примечания

Ссылки 
 Анне Севитски на сайте КиноПоиск
 Анне Севитски на сайте «Indiewire»
 Анне Севитски - интервью

Кинорежиссёры Норвегии